Rutilus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Rafinesque 1820. Rutilus ingår i familjen karpfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar